Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2005./06. su bili nogometaši Osijeka.

Prva liga

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske 
Igrano od 20. do 23. lipnja 2006. u Tuheljskim Toplicama.

Poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2006-2007., Zagreb, 2007., ISSN 1330-2523

2005-06
j-p